Sarapuí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sarapuí (ort), São Paulo, 
 Sarapuí (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar